YLN steht für:
 Yulon Motor, taiwanesischer Automobilhersteller
 Flughafen Yilan (IATA-Code) in Yilan (Harbin), Volksrepublik China

yln steht für:
 Langnian Buyang (ISO-639-3-Code), eine der Kadai-Sprachen in Yunnan, Volksrepublik China

Abkürzung